Acromyrmex crassispinus — вид муравьёв-листорезов из трибы грибководов Attini подсемейства Myrmicinae (Formicidae).

Описание 
Неотропика: Аргентина, Бразилия, Парагвай. Длина солдат до 7 мм, основная окраска тела темно-коричневая или чёрная. На груди развиты длинные острые шипы с изогнутыми кончиками. Брюшные бугорки многочисленные и расположены неупорядоченно. Имеют хозяйственное значение благодаря своим густонаселённым муравейникам, могут вредить культурным растениям, срезая их листья. Характерны своим тесным симбиозом с грибами, выращиваемыми в земляных муравейниках на основе листовой пережёванной массы.
Крылатые самцы и самки наблюдались в сентябре (в 50 % гнёзд), октябре (20 %), ноябре (20 %) в декабре (10 %). Самцы вылетают раньше самок, а некоторые из самок даже ещё находятся в стадии куколок). Репродуктивные касты наблюдаются только в крупных семьях и после третьего года от основания семьи.
Диплоидный набор хромосом 2n = 38.

Классификация 
Вид был впервые описан в 1909 году швейцарским мирмекологом Огюстом Форелем по материалам из Парагвая под первоначальным названием . Повышен в статусе до вида в 1925 году (Santschi, 1925). Сходен с видами Acromyrmex subterraneus (но у него 4 ряда брюшных бугорков и пронотальные шипы с прямыми кончиками) и Acromyrmex hispidus (у него брюшные бугорки также расположены неупорядоченно, а пронотальные шипы с изогнутыми назад кончиками). Отличается от Acromyrmex hispidus окраской и строением шипов.

См. также 
 Список родов муравьёв

Примечания

Литература 
 B. Bolton, A new general catalogue of the ants of the world, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995.

Acromyrmex
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки
Животные, описанные в 1909 году
Микофаги
Таксоны, описанные Огюстом Форелем